Gedeón es un nombre del Antiguo Testamento, que puede referirse a:

Nombre propio 
 Gedeón (nombre)

 Ficción 
 Gedeón (revista) (1895-1912), publicación satírica española.
 Gedeón y Eustaquio el genio, serie de historietas.
 Gato Gedeón, malvado de Pinocho en la película de Disney, véase El Zorro y el Gato.

 Operaciones militares 
 Operación Gedeón (desambiguación)

 Religión 
 Gedeón, uno de los jueces de Israel.
 Gedeón''', antepasado de Judit, citado en Libro de Judit 8.1.
 Miembro de los Gedeones Internacionales.